Osterbach ein Gewässername

in Baden-Württemberg:
 Osterbach (Buchgehrnklinge), linker Zufluss der Buchgehrnklinge (zum Steigersbach) weit vor Unterrot (Gaildorf), Landkreis Schwäbisch Hall
 Osterbach (Einbach), linker Zufluss des Einbachs (zur Kinzig) beim Ramsteinerhof in Vordertal (Hausach), Ortenaukreis
 Osterbach, linker Oberlauf-Zufluss
 Osterbach (Ettenbach), linker Zufluss des Ettenbachs (zur Elz) durch den Gewerbekanal nach Ettenheim, Ortenaukreis
 Osterbach-Nord, rechter Zufluss der Feldschutter in Kehl, Ortenaukreis
 Osterbach, Oberlaufname bis zum Hösselinshof des Merzenbach (Kocher, Kochertürn), rechter Zufluss des Kochers bei Kochertürn, beide Orte in der Stadt Neuenstadt am Kocher, Landkreis Heilbronn; Abschnittnamensfolge Osterbach → Brackentalbach → Merzenbach
 Osterbach (Körsch), linker Zufluss der Körsch vor Denkendorf, Landkreis Esslingen
 Osterbach, Mittellauf des Krummbachs (linker Dreisam-Zufluss) bei Zastler (Oberried), Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald
 Osterbach (Sagwiesenbach), rechter Zufluss des Sagwiesenbach (zum Schlierbach, zur Röhlinger Sechta) nach Rattstadt, Stadtteil Rindelbach (Ellwangen), Ostalbkreis
 Osterbach (Steigersbach), rechter Zufluss des Steigersbachs bei Schönberg, Stadt Gaildorf, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Osterbach (Stockerbach), linker Zufluss des Stockerbachs (zur Glatt) in Obermusbach (Freudenstadt), Landkreis Freudenstadt
 Osterbach (Tierbach), rechter Zufluss des Tierbachs vor Herrentierbach (Blaufelden), Kreis Schwäbisch Hall
 Osterbach (Wildbach), rechter Zufluss des Wildbachs oder Tiefentalgrabens (zur Egau) nach Kösingen (Neresheim), Ostalbkreis

in Bayern:
 Osterbach (Biber), rechter Zufluss der Biber nach Silheim (Bibertal), Landkreis Günzburg
 Osterbach (Kaltenbach), linker Zufluss des hier noch Jenbach genannten Kaltenbach (Mangfall) in Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim
 Osterbach (Mindel), rechter Zufluss in einen Mindel-Arm in Burtenbach, Landkreis Günzburg
 Osterbach (Mittelbach, Binsberg), rechter Zufluss des Mittelbachs (zur Wörnitz) bei Binsberg (Donauwörth), Landkreis Donau-Ries
 Osterbach (Ranna), linker Zufluss der Ranna in Markt Wegscheid, Landkreis Passau; Grenzbach zu Markt Oberkappel, Bezirk Rohrbach, Oberösterreich
 Osterbach (Rößbach), linker Zufluss des Rößbachs bei Holzheim, Landkreis Donau-Ries, der dort in die Kleine Paar mündet
 Osterbach (Seebach, Gündlkoferau), linker Zufluss des Seebach (Klötzelmühlbach) bei Gündlkoferau (Landshut), Niederbayern, der durch den Klötzelmühlbach in die Isar abfließt
 Osterbach (Seebach, Kirchloibersdorf), rechter Oberlauf des Seebach (Reitertalgraben) bei Kirchloibersdorf (Babensham), Landkreis Rosenheim, der über den Reitertalgraben und den Wildbach in den Inn abfließt
 Osterbach (Walbur), linker Zufluss des Walbur bei Großwalbur (Meeder), Landkreis Coburg, der letztlich in die Rodach (Itz) abfließt
 Osterbach, zwei linke Zuflüsse des Weitnauer Bachs bei Weitnau, Landkreis Oberallgäu, der in die Untere Argen mündet
 Osterbach (Wolfsteiner Ohe), linker Zufluss der Wolfsteiner Ohe vor Ohbruck (Fürsteneck), Landkreis Freyung-Grafenau
 Osterbach, möglicher Name des Riedbach (Wörthbach), rechter Zufluss des Wörthbachs bei Großried (Gemeinde Baisweil), Landkreis Oberallgäu, Bayern 

in Hessen:
 Osterbach (Eder), rechter Zufluss der Eder nach Ungedanken (Fritzlar), Schwalm-Eder-Kreis
 Osterbach (Fulda), linker Zufluss der Fulda nach Knickhagen (Fuldatal), Landkreis Kassel
 Osterbach (Gersprenz), rechter Quellbach der Gersprenz vor Bockenrod (Reichelsheim), Odenwaldkreis
 Osterbach (Holzgraben), rechter Zufluss des Holzgrabens nach Oberellenbach (Alheim), Landkreis Hersfeld-Rotenburg
 Osterbach (Niederbach), rechter Zufluss des Niederbachs (zum Ohebach) nach Wernswig (Homberg), Schwalm-Eder-Kreis

in Nordrhein-Westfalen:
 Osterbach (Gieseler), linker Zufluss der Gieseler nach Bad Westernkotten, Kreis Soest
 Osterbach (Mittelbach, Gohfeld), rechter Zufluss des Mittelbachs in Gohfeld-Melbergen (Löhne), Kreis Herford
 Oster (Odeborn), rechter Zufluss der Odeborn in Girkhausen (Bad Berleburg), Kreis Siegen-Wittgenstein
 Osterbach (Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbach), linker Zufluss des Rehmerloh-Mennighüffer Mühlenbachs in Quernheim (Kirchlengern), Kreis Herford
 Osterbach (Weser), linker Zufluss der Weser in Minden, Kreis Minden-Lübbecke

in Rheinland-Pfalz:
 Osterbach, Oberlaufname der Wadrill bis etwa zur Felsenmühle, Ortsgemeinde Reinsfeld, Landkreis Trier-Saarburg, Rheinland-Pfalz

in Österreich:
 Osterbach (Ranna) – siehe oben im Abschnitt Bayern

Siehe auch:
 Österbach
 Ostergraben